Джоел Піньєйро (* 1978) — пуерторіканський бейсболіст.
 Енріке Піньєйро (* 1956) — аргентинський актор, продюсер, сценарист і режисер.
 Жуан Карлос Батіста Піньєйро (1932—2011) — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема, за клуб «Флуміненсе», а також національну збірну Бразилії. По завершенні ігрової кар'єри — тренер.
 Інгаціо Піньєйро (1888—1969) — кубинський музикант.
 Клебер Лауде Піньєйро (* 1990) — бразильський футболіст, нападник клубу «Порту» та національну збірну Бразилії.
 Мануел Піньєйро (1933—1998) — кубинський військовий і політик.
 Марсело Піньєйро (* 1953) — аргентинський й іспанський кінорежисер.
 Октасіліо Піньєйро Герра (1909—1967) — бразильський футболіст, що грав на позиції захисника, зокрема, за клуб «Ботафогу», а також національну збірну Бразилії.

 Піньєйро — населений пункт, частина Великого Буенос-Айреса.

Див. також 
 Піньєйру